USS Charlotte war der Name mehrerer Schiffe der US-Marine, die nach der Stadt Charlotte benannt wurden:

 USS Charlotte (1862)
 USS Charlotte (CA-12)
 USS Charlotte (PF-60)
 USS Charlotte (SSN-766)

Charlotte